Dumești je název více míst v Rumunsku:

 Dumești (župa Iași) – obec v župě Iași
 Dumești (župa Vaslui) – obec v župě Vaslui
 Dumești (Sălciua) – část obce Sălciua v župě Alba
 Dumești (Vorța) – část obce Vorța v župě Hunedoara